Thoutmôsis (en grec ancien  / ) est la forme hellénisée de l’égyptien Ḏḥwtj-mś (prononciation reconstruite: /tʼaˈħawtij ˈmissaw/) et signifie « Né de Thot » . Ce nom théophore faisait partie de la titulature royale de quatre pharaons  de la  en tant que nom de Sa-Rê ou « nom de naissance ». Il fut aussi porté par le fils aîné d’Amenhotep , grand prêtre de Ptah, ainsi que par un vizir qui exerça ses fonctions successivement sous Thoutmôsis  et Amenhotep . Sous ce dernier roi et sous son successeur, Amenhotep , deux autres hauts dignitaires, fils royaux de Koush, se disaient de même « Né[s] de Thot ».

Pharaons nommés « Thoutmôsis » 
 Thoutmôsis  (-1506 / -1493) ;
 Thoutmôsis  (-1493 / -1479) ;
 Thoutmôsis  (-1479 / -1478, puis -1458 / -1425) ;
 Thoutmôsis  (-1401 / -1390).

Autres Thoutmôsis 
 Thoutmôsis, vizir de Thoutmôsis  et d'Amenhotep  ;
 Thoutmôsis, fils d'Amenhotep  ;
 Thoutmôsis, sculpteur officiel du pharaon Akhénaton.

Notes 

Index égyptologique 
Nom ou prénom égyptien dans l'Antiquité
Nom théophore